Антиохийский собор — поместный собор, состоявшийся вскоре после Никейского собора 325 года, стал одним из первых проявлений антиникейской реакции после возвращения осуждённых вместе с Арием епископов. Основным результатом собора стало осуждение и ссылка одного из лидеров сторонников Никейского собора, архиепископа Антиохии Евстафия, который разорвал всякое общение с арианами и вёл с ними, в частности с Евсевием Кесарийским, энергичную полемику.

Вскоре после того, как основная цель Никейского собора — осуждение учения Ария — была достигнута, мобилизованное угрозой догматическим основам христианства большинство восточных епископов начали испытывать опасение, что введённое в Никейский Символ веры понятие единосущный (), не является вполне православным. Это понятие, впервые введённое гностиками, не встречающееся в Библии, не гарантировало, с учётом не достаточной терминологической ясности в богословии того времени, «ни единства, ни равночестности соотносящихся предметов». В результате, в учении старших никейцев консервативные восточные епископы видели скрытое савеллианство. Взгляды самого кесарийского епископа некоторыми (Сократ Схоластик, Феодорит Кирский, Геласием Кизикским) признавались православными, другими же (Петавием, Баронием, Монфоконом, ,  и др.) — арианскими но, по крайней мере, сам Евсевий себя к арианам не причислял.

После того, как в 328 году из ссылки были возвращены лидеры ариан — епископы Евсевий Никомедийский и Феогнис Никейский, полемика между сторонниками и противниками Никейского Символа обострилась. О полемике между Евсевием Кесарийским и Евстафием Антиохийским сообщает Сократ Схоластик. Группа богословов, объединившихся вокруг возвратившегося из ссылки Евсевия Никомедийского, в которую вошли ученики Лукиана Антиохийского, называемая обычно «евсевиане», отвергали как арианство в строгом смысле этого слова, так и учение Никейского собора.

В ходе конфликта Евстафий Антиохийский был обвинён в савеллианстве, и для разбора его дела был созван собор в Антиохии. Согласно различным хронологическим подсчётам, это произошло в 331 году (Тиллемон), 330 году (, К. Й. фон Хефеле, Спасский А. А.), или 327 году (Т. Д. Барнс). Обвинителем был епископ Кир Беррийский, впоследствии сам обвинённый в савеллианстве. Феодорит Кирский, умалчивая об этом обвинении, сообщает, что евсевиане подкупили одну женщину объявить Евставия отцом её ребёнка, хотя та и не смогла предоставить для этого никаких доказательств. Об ещё одном обвинении против Евстафия, связанном с оскорблением матери императора, сообщают Афанасий Великий и Феодорит. В конечном счёте, детали всех этих обвинений спорны.

В результате Евстафий был низложен и сослан в Иллирию, куда за ним последовали его сторонники. На его место был сначала вскоре умерший Евлалий, затем этот пост предлагался Евсевию Кесарийскому, который от этой чести отказался, и наконец его занял Павлин Тирский. В результате Антиохия до 360 или 361 года находилась под контролем ариан. Вместе с Евстафием был низложен и ряд других епископов.

Примечания

Литература 
 Источники
 
 

 Исследования
 
 
 
 
 

330 год
Арианство
330
Церковные соборы IV века